K310 ou K.310 peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Chrysler K310, un concept-car du constructeur américain Chrysler ;
 Sonate pour piano nº 8 (K.310), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 310, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.